Fällmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fällmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Fällmyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn